Campionatul European de Haltere 2010 a avut loc în Minsk, Belarus între 2 și 11 aprilie 2011. A fost a 89-a ediție a evenimentului.

Medalii

Masculin

Feminin

Clasament medalii 

Clasamentul după: „Mare” (Rezultat total) și „Mic” (Smuls și Aruncat)

Clasamentul după „Mare” (Rezultate totale) medalii

Note
Official Results of Minsk 2010 - European Weightlifting Federation

Legături externe
 Official website 

E
Campionatul European de Haltere
Campionatul European de Haltere